een regio in Chili, Norte Chico (Chili)
 een regio in Peru, Norte Chico (Peru)
 een oude beschaving in Peru (ca. 3000-1800 v. Chr.), Norte Chico-cultuur